Ariapithes pallidus är en ringmaskart som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1866. Ariapithes pallidus ingår i släktet Ariapithes och familjen Pectinariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pallidus